«Властелины вре́мени» (, , , , 1982 год) — полнометражный мультипликационный фильм совместного производства Франции, Венгрии, Великобритании, Германии (ФРГ) и Швейцарии, поставленный режиссёром Рене Лалу по роману французского писателя-фантаста Стефана Вуля «Сиротка Пердиды» (1958).

Сюжет 
Сюжет экранизации несколько отличается от книги.

Путешественник Клод с женой Катрин и сыном Пьелем подверглись атаке гигантских шершней на планете Мортис. Катрин погибла, а Клод с сыном на вездеходе бежали в Зону Долонгов — деревьев, пыльца которых безвредна для человека, но опасна для шершней. Но по пути туда вездеход Клода попадает в аварию. Тяжело раненый Клод, поняв, что уже не сможет спастись, отправляет сообщение своему другу, капитану звездолёта Джаффару, и отдаёт передатчик Пьелю. Затрудняясь дать понятное шестилетнему ребёнку определение того, чем является передатчик, отец представил его как «друга До-до». Пьель успевает добежать до Зоны Долонгов, но Клод погибает при взрыве вездехода. Джаффар получает сообщение, когда его звездолёт «Гипербола-22» держит курс на Альдебаран, куда он везёт принца-князя Маттона с его сестрой Белль, бежавших со своей планеты вместе с государственной казной и находящихся в розыске агентами полиции Межпланетного картеля «Би-эй». Проигнорировав слабые протесты Маттона, Джаффар меняет курс и спешит на помощь Пьелю. По пути он навещает своего старого друга Силбада, который хорошо знает планету Мортис с её обитателями и сам когда-то давно пострадал от шершней (на пробитой голове кости темени заменены металлической пластиной), и убеждает его присоединиться к спасательной операции: поддерживая с Пьелем связь, Силбад сможет проконсультировать его и помочь ему продержаться на Мортисе до прибытия спасателей. Силбад развлекает Пьеля песенками и рассказами, помогает найти еду. И главное, Силбад поразительно спокоен, как будто мальчику мало что угрожает.

Маттон боится погони и пытается погубить мальчика, заманив его в озеро, около которого собираются шершни, но Белль успешно предотвращает это. Скнюсики-телепаты Юла и Жад, маленькие летающие существа, увязавшиеся вслед за Силбадом и не в силах вынести отвратительные, по их мнению, мысли Маттона, выбрасывают его драгоценности в открытый космос. Маттон бежит со звездолёта на планету Гамма-10, где правит Голая Идея — сверхразумная сила, уничтожающая личность в разумных существах и превращающая их в безликих крылатых «биороботов» с белоснежной кожей. Джаффар, пытаясь спасти Маттона, попадает вместе с ним в плен, где их обоих ждёт «обезличивание». Во время процедуры «обезличивания» Маттон раскаивается в своих поступках и совершает подвиг, уничтожив Голую Идею ценой своей жизни. Безликие существа обретают первоначальный облик гуманоидов, высвободившаяся энергия Голой Идеи вызывает разрушения на планете, и оставшиеся в живых спасаются амфибией с помощью скнюсиков на звездолёт Джаффара.

Патрульный крейсер полиции Межпланетного картеля «Би-эй» в поисках Маттона настигает звездолёт «Гипербола-22». Джаффар вместе с гуманоидами (большую часть которых составляют авантюристы и сорвиголовы с сомнительной репутацией) придумывает план, по которому он «сдаёт» их полиции вместе с «сокровищами» Маттона, в которые на самом деле перевоплотилось существо-мимикрист Оникс. Расчёт Джаффара прост: головорезы, благодаря помощи Оникса, быстро расправятся с полицией и захватят их корабль. Между тем Пьель на планете знакомится с добродушным травоядным существом, похожим на забавного кентавра (которого он назвал Уни-Уни). Гуляя по лесу Долонгов, они входят в грот, где Уни-Уни погибает в результате нападения хищных ядовитых лиан, а Пьель теряет передатчик. После гибели единственного друга мальчик, нарушив все запреты, отправился к озеру, где на него нападают шершни.

Джаффар, Белль, Силбад и скнюсики не успевают добраться до Мортиса: некая могущественная цивилизация Властелинов Времени отбросила эту планету на 60 лет в прошлое с целью колонизации. Находящийся из-за сильных перегрузок в бессознательном состоянии экипаж звездолёта подбирает госпитальная станция Властелинов Времени. Силбад, не выдержав перегрузок, умирает, не приходя в сознание. В предсмертном бреду он зовёт друга До-до. Белль и Джаффар осенены догадкой, и скнюсики открывают им доступ в память Силбада: оказывается, он и был тем самым Пьелем, которого они так хотели спасти. Когда Властелины Времени отбросили планету Мортис в прошлое, на планету опустился космический корабль, капитан которого по имени Макс спас Пьеля от шершней. Пьель стал сначала юнгой, потом матросом и пилотом звездолёта. Несмотря на весёлый нрав и общительность, он никому не раскрывал тайну своего происхождения: никто даже не знал, сколько ему лет.

В финале мультфильма Джаффар и Белль видят Властелина Времени, присутствуют на похоронах Силбада-Пьеля, гроб-капсула с которым уносится в открытый космос, и, взявшись за руки, провожают его в последний путь.

Роли озвучивали

Съёмочная группа 

 Производство: TELECIP, TF1 Films Production
 Режиссёр: Рене Лалу
 Сценаристы: Стефан Вуль (роман), Жан Жиро и Рене Лалу, Жан-Патрик Маншет
 Продюсеры: Ролан Критти, Жак Деркур
 Композитор: Жан-Пьер Буртер
 Художник: Жан Жиро (Мёбиус)

Производство 

Подготовительный процесс прошёл во Франции и занял четыре месяца, в то время как сам процесс анимирования прошёл в Венгрии на киностудии «Паннония» и занял чуть менее двух лет при участии команды из 60 человек.

Уже после выхода венгерские кинокритики раскритиковали мультфильм за визуальный стиль и анимацию, утверждая, что они не соответствовали стандартам научной кинофантастики. Вне Венгрии критики наоборот отмечали, что анимация сама по себе вышла плохой. И хотя редактор мультфильма Доминик Буашо утверждал, что «Паннония» была выбрана исключительно по той причине, что её аниматоры имели большой опыт в мимике и языке тела, один из режиссёров «Паннонии» Марцелл Янкович опроверг это, пояснив, что многие аниматоры «Паннонии» тогда были очень малоопытными в плане мимики лица — тем самым он, фактически, подтвердил теории многих кинокритиков, что «Паннония» была выбрана для анимирования из-за своей дешевизны. Последнюю роль во всём этом сыграло то, что хотя Лалу и Жиро лично контролировали процесс анимирования в Венгрии, они оба на тот момент ещё не были знакомы с тонкостями целлулоидной анимации.

Награды 
 1982 — премия за лучший детский фильм на фестивале «Fantafestival»
 1983 — номинация на премию «Сатурн» в категории Лучший анимационный фильм

Прокат 
Для проката на территории СССР фильм был куплен в 1983 году. В 2005 году фильм был переиздан на DVD, издатель в России «RUSCICO».

Примечания

Ссылки 
 Олег Гаврилин, Александр Киселёв. Команда спасения. Властелины времени. — «Мир фантастики». № 61, сентябрь 2008.
 Обзор DVD диска на ixbt.com

Рисованные мультфильмы 1982 года
Полнометражные мультфильмы Франции
Полнометражные мультфильмы Венгрии
Полнометражные мультфильмы Великобритании
Фантастические мультфильмы Великобритании
Мультфильмы Рене Лалу
Полнометражные мультфильмы Германии
Мультфильмы об инопланетянах
Экранизации литературных произведений фантастики
Фильмы о временной петле
Фильмы Венгрии 1982 года
Мультфильмы SWF
Мультфильмы SRG SSR
Мультфильмы TF1 Films Production
Мультфильмы BBC
Фильмы Франции 1982 года
Фильмы Германии 1982 года
Фильмы Великобритании 1982 года
Фантастические мультфильмы Франции